Pampa Hermosa bezeichnet folgende geographische Objekte in Peru:
 Pampa Hermosa (Ucayali), Ort und Distriktverwaltungssitz in der Provinz Ucayali (Region Loreto)
 Pampa Hermosa (Alto Amazonas), Kleinstadt am Río Shanusi in der Provinz Alto Amazonas (Region Loreto)
 Ortschaft am Río Corrientes im Distrikt Trompeteros, Provinz Loreto (Region Loreto)
 Distrikt Pampa Hermosa (Satipo), Distrikt in der Provinz Satipo (Region Junín)
 Distrikt Pampa Hermosa (Ucayali), Distrikt in der Provinz Ucayali (Region Loreto)